Українська студентська ліга (УСЛ) — українська громадська спілка, створена студентами для студентів з метою розвитку та всебічної підтримки  спільноти, рухів та проєктів, що на добровільних засадах об'єднує осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також органи студентського самоврядування, інші самоврядні студентські організації для здійснення та захисту їх прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

Діяльність 
Цілі Української студентської ліги:
 впливати на державну молодіжну політику
 розбудовувати платформу для національного діалогу серед молоді
 формувати основи громадянського суспільства
 реалізовувати студентські благодійні проєкти 

Пріоритетами Української студентської ліги є відстоювання інтересів студентів, захист прав студентів, культурно-розважальна діяльність, програми академічної мобільності студентів, підтримка та допомога студентським ініціативам.

Авторами ідеї та засновниками Української студентської Ліги є студенти: учасники органів студентського самоврядування, молодіжні активісти, громадські діячі.

УСЛ об’єднує активних студентів закладів вищої освіти та представників громадських організацій по всій Україні. Понад 60 університетів з різних міст долучились до роботи у громадській спілці.

Гуманітарна діяльність 
Українська студентська ліга з початку війни змінила фокус діяльності з покращення студентського життя на благодійність, а саме гуманітарний штаб. Мета — регулярні постачання допомоги мирним жителям, які постраждали від війни, та військовим, які щодня захищають наші території.

Проєкти

Школа ОСС
Всеукраїнська освітня програма, метою якої є проведення тижневих шкіл для представників ОСС. Основною метою проєкту є підвищення рівня обізнаності молоді щодо ролі органів студентського самоврядування, формування прошарку активних, свідомих патріотичних лідерів, що виховуються у дусі патріотизму задля подальшого збільшення залученості молоді до процесів ухвалення рішень і розв’язання проблем на національному та місцевому рівнях.

У ході програми учасники здобувають знання щодо внутрішньої структури ОСС як «мікромоделі держави», отримують досвід виборності та звітності, ознайомлюються з реальними можливостями впливу ОСС на студентську та університетську спільноту.

Dignity Kits 
Перша в Україні масштабна кампанія допомоги дівчатам і жінкам фертильного віку із розповсюдженням боксів з усіма необхідними засобами для здоров’я та гігієни.

ShelterFest 
30 липня 2022 року у Львові відбувся благодійний фестиваль «Shelter Fest» за підтримки Львівської ОВА та Львівської міської ради.

Метою фестивалю був збір коштів для закупівлі автомобілів для захисників України, для навчання операторів БПЛА та допомоги постраждалим від російської агресії.

За свідченнями організаторів, було зібрано понад 60 тисяч гривень та об'єднано понад 10 тисяч відвідувачів на різноманітних локаціях.

Ukrainian Students Worldwide
В рамках «Ukrainian students worldwide»  об‘єднано українських студентів та учнів випускних класів, що перебувають за кордоном. Уже створені чати для молоді у Великій Британії, Бельгії, Чехії, Німеччині, Польщі, Швейцарії, Фінляндії та Естонії.

Структура та керівні органи

Рада засновників 
Рада засновників УСЛ — структура, яка опікується інституціоналізацією та стабільністю діяльності УСЛ. Члени Ради засновників опікуються захистом цінностей та збереження ідеї УСЛ протягом тривалого часу. Основна функція — контроль за дотриманням усіма органами своїх повноважень та цінностей УСЛ.

Виконавча колегія 
Виконавча Колегія — це виконавчий керівний орган УСЛ. Він охоплює Секретаріат, який забезпечує сталий робочий процес, і шість відділів, які опікуються багатовекторним розвитком УСЛ. Функції: організація роботи УСЛ, реалізація завдань і планів, сформованих Конгресом Ліги.

Відокремлені підрозділи 
Відокремлені підрозділи — філії УСЛ з власною структурою у різних містах України. Відокремлені підрозділи створюються для єднання студентів України на локальному рівні та реалізації місцевих проєктів. Функції: створення сприятливих умов для взаємодії студентів України з метою їх співпраці.

Конгрес Ліги 

Конгрес Ліги  — парламент та головна рушійна сила у концептуально-ідеологічному та ціннісно-ресурсному напрямках розвитку УСЛ. У Конгресі представлено три основні рушійні сили нашої діяльності: студентське самоврядування (70% членів), бізнес та громадські організації.

Делегати ОСС мають право голосу та ухвалюють рішення щодо:

 стратегії та вектору розвитку організації;
 нових проєктів;
 прийняття нових членів;
 представництва в різних установах тощо.

Членство є асоційоване для тих ОСС, що не відповідають Закону України «Про вищу освіту», та повне — для всіх інших.

Члени УСЛ

Університети 
Київ
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
 Національний авіаційний університет
 Національний університет біоресурсів та природокористування України
 Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
 Київський національний лінгвістичний університет
 Національна академія внутрішніх справ
 Міжрегіональна академія управління персоналом
 Київський національний університет будівництва i архітектури 
 Національний університет харчових технологій
 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого
 Київський міжнародний університет
 Академія адвокатури України
 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
 Національний транспортний університет
 Київський університет імені Бориса Грінченка

Львів
 Львівський національний університет імені Івана Франка
 Національний університет «Львівська політехніка»
 Львівський торговельно-економічний університет
 Національний лісотехнічний університет України

Дніпро
 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
 Університет імені Альфреда Нобеля
 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
 Дніпровський державний медичний університет
 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини
 Університет митної справи та фінансів
 Національна металургійна академія України
 Український державний хіміко-технологічний університет
 Дніпровський гуманітарний університет

Донецька обл.
 Донбаська державна машинобудівна академія
 Донецький національний технічний університет
 Донецький національний медичний університет

Запоріжжя
 Запорізький державний медичний університет
 Запорізький національний університет

Черкаси
 Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кременчук
 Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

Харків
 Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
 Національний фармацевтичний університет

Житомир
 Державний університет «Житомирська політехніка»

Острог
 Національний університет «Острозька академія»

Чернівці
 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Громадські об'єднання 
 Благодійний фонд колівінгів «Вільний»
 Інститут суспільних досліджень
 Українське покоління лідерів
 Київ XXI
 Молодь Дніпра
 Молодіжна Рада Дніпра
 Space Place

Див. також 
 Українські студенти за свободу
 Вища освіта в Україні
 Європейський союз студентів
 Міністерство освіти і науки України
 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Примітки 

Громадські ініціативи
Недержавні організації
Неприбуткові організації України
Всеукраїнські громадські організації
Студентське самоврядування
Молодіжні громадські організації України